Натуральне число 465
 465 рік до нашої ери
 465 рік нашої ери